Riduzione – in chimica, addizione di elettroni in una specie chimica
 Riduzione – in siderurgia, percentuale di ossigeno rimossa dal minerale di partenza
 Riduzione – in linguistica, insieme di fenomeni morfologici relativi alla formazione delle parole, che comprende abbreviazioni, sigle e accorciamenti
 Riduzione – tipo di insediamento creato dagli Gesuiti spagnoli nel Nuovo Mondo per evangelizzare le popolazioni indigene
 Riduzione – il recupero delle terre dalla Nobiltà svedese effettuata dal monarca assoluto Re Carlo XI
 Riduzione – una facoltà dell'assicurato prevista per alcuni contratti di assicurazione
 Riduzione – tecnica medica utilizzata per ripristinare la normale anatomia di un segmento corporeo (come ossa e articolazioni) in seguito a un trauma
 Riduzione – numero di fili che costituiscono un centimetro di ordito o di trama
 Riduzione – in matematica, forma ridotta di una struttura algebrica ottenuta alcune delle operazioni
 Riduzione – in diritto, azione di riduzione dei legittimari lesi-pretermessi verso il donatario o terzi acquirenti di beni e diritti del decuius.
 Riduzione – tecnica di cucina
 Riduzione dei rifiuti – pratiche di diminuzione della produzione dei rifiuti solidi urbani
 Riduzione – raccordo idraulico
 Riduzione – in informatica, tecnica per convertire problemi fra di loro, in modo tale che una soluzione per un problema possa essere usata per un altro

Note

Altri progetti